Eugène Canneel (1882-1966) : sculpteur belge
 Jules-Marie Canneel (1881-1953) : peintre belge
 Théodore Canneel (1817-1892) : peintre belge

Homonymie de patronyme